Chaetophyes är ett släkte av insekter. Chaetophyes ingår i familjen Machaerotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Chaetophyes